Kurucz Ferenc (1910–1992) kárpátaljai magyar labdarúgó
 Kurucz Ferenc (1978) labdarúgó (Békéscsaba)